Monginevro – comune francese
 Borgo Monginevro – borgata di Torino
 Colle del Monginevro – valico alpino tra Italia e Francia